

Lokalizacje

Austria 
 Haibach im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung
 Haibach ob der Donau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding

Niemcy 
 Haibach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Haibach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen

Osoby 
 Holger Haibach – niemiecki polityk
 Marita Haibach – niemiecka polityk

Zobacz też 
 Heibach